Xaphan: Book of Angels Volume 9 - wydany w 2007 roku album amerykańskiej grupy Secret Chiefs 3. Jest to dziewiąty album serii Book of Angels, zbioru kompozycji Johna Zorna wykonywanych przez innych artystów.

Lista utworów

Muzycy 
 Ches Smith - perkusja
 Tim Smolens - kontrabas, wiolonczela
 Trey Spruance - gitara basowa, gitara elektryczna, gitara barytonowa, organy, syntezator, perkusjonalia, fortepian
 Adam Stacey - klawinet
 Anonymous 13 - altówka, wokale
 Rich Doucette - sarangi
 Timba Harris - trąbka, skrzypce
 Shahzad Ismaily - gitara basowa
 Jason Schimmel - gitara
 Jai Young Kim - organy Hammonda
 Monica Shley - harfa

Przypisy 

Albumy Johna Zorna
Albumy muzyczne wydane w roku 2007